Dick Couvée (historicus) (1921-2000), een Nederlands historicus, publicist en museumbestuurder
 Dick Couvée (predikant) (1954- ), een Nederlandse predikant